Vining kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Vining (Iowa)
Vining (Kansas)
Vining (Minnesota)